The World () oder nur World bezeichnet:

 eine Inselgruppe in Dubai, siehe The World (Inselgruppe)
 ein Wohnschiff, siehe The World (Schiff)
 eine südafrikanische Zeitung, siehe The World (Südafrika)
 eine US-amerikanische Zeitung, siehe New York World
 ein Lied der Sängerin Lindita Halimi, siehe World (Lindita-Halimi-Lied)
 ein Lied der Gruppe Bee Gees, siehe World (Bee-Gees-Lied)
 das fiktive Computerspiel der Multimediareihe .hack
 einen Film von Jia Zhangke

en:World (disambiguation)